Lüttringhausen bezeichnet:

 Lüttringhausen, ein Stadtbezirk von Remscheid 

Lüttringhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Lüttringhausen (1684–1756), Bürgermeister von Elberfeld
 Jakob Lüttringhausen (1745–1816), Bürgermeister von Elberfeld
 Johann Abraham Lüttringhausen (1714–1788), Bürgermeister von Elberfeld